Soviético puede referirse a:

 perteneciente o relativo al sóviet;
 objetos o entidades con origen en la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas;
 personas naturales de la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas;
 relativo al comunismo soviético.

Enlaces externos